Внеочередны́е вы́боры городско́го головы́ Ки́ева и депута́тов Ки́евского городско́го сове́та 2008 го́да — выборы городского головы Киева и Киевского городского совета, проведённые 25 мая 2008 года. Проходной барьер для партий и блоков в Киевраду составлял 3 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Опросы на выходе из избирательных участков

Выборы Киевского городского головы

Выборы в Киевский городской совет

Результаты

Выборы Киевского городского головы 
 Результаты досрочных выборов Киевского городского головы 25 мая 2008 года
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan="2" valign=center|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Партия/блок
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/−
|-
|bgcolor="#FBEC5D"|
|align=left|Леонид Черновецкий
|align=left|Блок Леонида Черновецкого
|align="right"|
|align="right"|37,72 %
|align="right"|5,89 %
|-
|bgcolor="#FFCBDB"|
|align=left|Александр Турчинов
|align=left|Блок Юлии Тимошенко
|align="right"|
|align="right"|19,13 %
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left|Виталий Кличко
|align=left|Блок Виталия Кличко
|align="right"|
|align="right"|17,97 %
|align="right"|5,73 %
|-
|bgcolor="#50C878"|
|align=left|Виктор Пилипишин
|align=left|Блок Литвина
|align="right"|
|align="right"|6,73 %
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#003399"|
|align=left|Николай Катеринчук
|align=left|Блок Николая Катеринчука
|align="right"|
|align="right"|4,43 %
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#1E90FF"|
|align=left|Василий Горбаль
|align=left|Партия регионов
|align="right"|
|align="right"|2,54 %
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#228B22"|
|align=left|Александр Омельченко
|align=left|Блок Александра Омельченко
|align="right"|
|align="right"|2,37 %
|align="right"|18,82 %
|-
|bgcolor="#002FA7"|
|align=left|Олег Тягнибок
|align=left|Всеукраинское объединение «Свобода»
|align="right"|
|align="right"|1,38 %
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#FF9900"|
|align=left|Александр Пабат
|align=left|Гражданский актив Киева
|align="right"|
|align="right"|1,35 %
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan="2"|Всего (52,02 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|'''|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|—|}

 Выборы в Киевский городской совет 
 Результаты досрочных выборов депутатов Киевского городского совета 25 мая 2008 года|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan="2" valign=center|Партии и блоки
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/−
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
|-
|bgcolor="#FBEC5D"|
|align=left|Блок Леонида Черновецкого
 Христианско-либеральная партия Украины
 Украинская партия «Зелёная планета»
 Партия «Женщины Украины»
|align="right"|
|align="right"|30,45 %
|align="right"|17,52 %
|align="right"|43
|-
|bgcolor="#FFCBDB"|
|align=left|Блок Юлии Тимошенко
 Всеукраинское объединение «Батькивщина»
 Украинская социал-демократическая партия
 Партия «Реформы и порядок»
|align="right"|
|align="right"|22,79 %
|align="right"|1,85 %
|align="right"|32
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left|Блок Виталия Кличко
 Народный рух Украины
 «Европейская столица»
 «Украинские социал-демократы»
|align="right"|
|align="right"|10,61 %
|align="right"|2,10 %
|align="right"|15
|-
|bgcolor="#50C878"|
|align=left|Блок Литвина
 Народная партия
 Всеукраинский патриотический союз
|align="right"|
|align="right"|8,17 %
|align="right"|4,54 %
|align="right"|11
|-
|bgcolor="#FF9900"|
|align=left|Гражданский актив Киева
 Либерально-демократическая партия Украины
 Народная партия вкладчиков и социальной защиты
 Партия развития, правозащиты негосударственных организаций Украины
|align="right"|
|align="right"|5,95 %
|align="right"|1,94 %
|align="right"|8
|-
|bgcolor="#1E90FF"|
|align=left|Партия регионов
|align="right"|
|align="right"|3,95 %
|align="right"|1,81 %
|align="right"|6
|-
|bgcolor="#003399"|
|align=left|Блок Николая Катеринчука
 Европейская партия Украины
 «Европейская платформа»
|align="right"|
|align="right"|3,47 %
|align="right"|—
|align="right"|5
|-
|bgcolor="#228B22"|
|align=left|Блок Александра Омельченко
 Социал-демократический союз
 Украинская морская партия
|align="right"|
|align="right"|2,26 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#B00000"|
|align=left|Коммунистическая партия Украины
|align="right"|
|align="right"|2,24 %
|align="right"|0,50 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#002FA7"|
|align=left|Всеукраинское объединение «Свобода»
|align="right"|
|align="right"|2,08 %
|align="right"|1,71 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#FF8000"|
|align=left|Блок «Наша Украина — Народная самооборона»
 Народный союз «Наша Украина»
 «Народная самооборона»
|align="right"|
|align="right"|2,01 %
|align="right"|6,84 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#000080"|
|align=left|Украинская народная партия
|align="right"|
|align="right"|0,25 %
|align="right"|1,3 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#FFDF00"|
|align=left|Гражданская партия «Пора»
|align="right"|
|align="right"|0,17 %
|align="right"|8,34 %
|align="right"|0
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan="2"|Всего (52,02 %)|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|—|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|120'''
|}

Ссылки 
 Результаты досрочных выборов мэра Киева и депутатов киевского городского совета от 25 мая 2008 года
 Офіційні результати виборів у Києві

Выборы 2008 года в Европе
2008 год на Украине
Май 2008 года
События 25 мая
2008